Linsenkopf steht für:

 eine Schraubenkopfform, siehe Abschnitt Schraubenkopfformen in Schraube
 eine Projektilform, siehe entsprechender Abschnitt in Diabolo (Projektil)
 eine Erhebung in Floh-Seligenthal an der Grenze zu Brotterode-Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen, Deutschland, ).